Recusación puede hacer referencia a los siguientes términos:
Recusación: En derecho procesal, forma de apartamiento de un juez de un proceso.
Recusación: delito que existía históricamente en Inglaterra por no adoptar la religión estatal, la Iglesia de Inglaterra.